Triangle (englisch für „Dreieck“) steht für:
 Triangle (Kurzfilm), britischer Kurzfilm aus dem Jahr 1994
 Triangle – Die Angst kommt in Wellen, australisch-britischer Horrorfilm aus dem Jahr 2009
 Triangle Choke, ein Aufgabegriff aus dem Kampfsport
 Triangle Film Corporation, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Triangle Peak, Antarktika
 Triangle-Piercing, ein Intim-Piercing bei Frauen
 Triangle Point, Landspitze von Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Research Triangle Park (RTP), kurz Triangle Park, umgeben vom Städtedreieck Raleigh, Durham und Chapel Hill in North Carolina, USA

Ortsname:
 Triangle (Simbabwe), Ort in der Provinz Masvingo
 Triangle (Virginia), Ort im Prince William County
 Research Triangle, kurz Triangle, Städtedreieck Raleigh, Durham und Chapel Hill in North Carolina, USA

Siehe auch:
 Golden Triangle
 Kölntriangle
 Triangel